Уильям Стэнтон:
 Стэнтон, Уильям Генри (1843—1900) — член Палаты представителей США (1876—1877).
 Стэнтон, Уильям Майкл (род. 1967) — американский бейсболист, питчер, трёхкратный чемпион Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1998, 1999, 2000).